

Toponymie

 Jastrzębnik est un village de la voïvodie de Lubusz
 Jastrzębnik est un village de la voïvodie de Mazovie